Bultarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bultarna, Vasa, Österbotten, 
 Bultarna, Nagu, Åboland,

Se även
Bulten

Robotskapade Finlandförgreningar